Do rywalizacji w trzeciej fazie grupowej Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2018 przystąpiło 6 reprezentacji. Drużyny podzielone zostały na dwie grupy.

Do grupy J trafiły reprezentacje Polski, Serbii oraz Włoch.

Mecze w grupie J rozegrane zostały w dniach 26-28 września w PalaAlpitour w Turynie.

Awans do półfinałów uzyskały reprezentacje Polski oraz Serbii.

Tabela

Wyniki spotkań

Włochy – Serbia

Polska – Serbia

Włochy – Polska

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2018